Proud Mary brano musicale del gruppo rock Creedence Clearwater Revival scritto da John Fogerty
Proud Mary/Born on the Bayou è  il 45 giri pubblicato nel 1968
Proud Mary (Ike & Tina Turner) è  una cover realizzata e pubblicata da Ike & Tina Turner pubblicata nel 1971

Cinema 
Proud Mary (film) è  un film del 2018 diretto da Babak Najafi.